Aulo Cecina Severo (cônsul em 1 a.C.) — cônsul romano em 1 a.C.
 Aulo Cecina Largo — cônsul sufecto em 13
 Aulo Cecina Peto — cônsul sufecto em 37 e executado em 42 pelo imperador Cláudio
 Aulo Cecina Alieno — um dos principais generais de Vitélio em 69 e executado em 79 por Tito

Desambiguações de antropônimos